Bertrand Gallet (1945-), homme politique français ;
 Bertrand Gallet (1974-), joueur de badminton français.